Burston ist der Name folgender Orte:
 Burston (Buckinghamshire), Weiler in der Grafschaft Buckinghamshire, Vereinigtes Königreich
 Burston (Devon), Dorf in der Grafschaft Devon, Vereinigtes Königreich
 Burston (Norfolk), Dorf in der Grafschaft Norfolk, Vereinigtes Königreich
 Burston (Staffordshire), Dorf in der Grafschaft Staffordshire, Vereinigtes Königreich
 Burston and Shimpling, Dörfer in der Grafschaft Norfolk, Vereinigtes Königreich

Burston ist der Name folgender Personen:
 Janet Burston (1935–1998), US-amerikanische Kinderdarstellerin
 Matt Burston (* 1982), australischer Basketballspieler
 Paul Burston (* 1965), britischer Journalist und Schriftsteller
 Samuel Burston (1888–1960), australischer Offizier und Arzt
 Winifred Burston (1889–1976), australischer Pianist
 Michael Burston (1949–2011), englischer Gitarrist, ehemaliges Mitglied der Band Motörhead